Ospedaletto puede referirse a:

 Ospedaletti, localidad y comuna de la provincia de Imperia, región de Liguria, Italia
 Ospedaletto, localidad y comuna de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, Italia
 Ospedaletto d'Alpinolo, localidad y comuna de la  provincia de Avellino, región de Campania, Italia
 Ospedaletto Euganeo, localidad y comuna de la provincia de Padua, región del Véneto, Italia
 Ospedaletto Lodigiano, localidad y comune de la provincia de Lodi, región de Lombardía, Italia